Пузинишкис — литовский топоним.
 Пузинишкис — село в Игналинском районе Литвы.
 Пузинишкис — село в Паневежском районе Литвы.
 Пузинишкис — курган недалеко от села Пузинишкис.